Alexander Vencel (1944) csehszlovák válogatott magyar labdarúgó, edző
Alexander Vencel (1967) szlovák labdarúgó